Hans Hansen Lindenov er navn på følgende personer af den danske adelsslægt Lindenov:
 Hans Hansen Lindenov (kaper) (død 1620), kaper
 Hans Hansen Lindenov (rigsråd) (1616-1659), rigsråd